Charlatán puede referirse a:

 Un charlatán (acepción 1 en el DLE) en la primera acepción propuesta por el Diccionario de la Lengua Española, como persona muy habladora, parlanchina y cuya locuacidad o verbosidad le lleva a hablar mucho y con un discurso insustancial;

 Un charlatán como persona indiscreta y chismosa (acepción 2 en el DLE);

 Un charlatán, como embaucador, que con su discurso persigue la venta, muchas veces fraudulenta, de algún tipo de producto, remedio, elixir, ideología, etc. (acepción 3 en el DLE);

 La persona que se dedica a la venta ambulante, atrayendo a los compradores con grandes voces y ademanes (acepción 4 en el DLE);

Biónimos (aves) 

 Charlatán abisinio («Parophasma galinieri»), especie de ave paseriforme de la familia Sylviidae endémica de Etiopía.
 Charlatán acollarado grande («Garrulax pectoralis»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán aliazul («Trochalopteron squamatum»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán alidorado («Trochalopteron ngoclinhense»), especie especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán alirrojo («Trochalopteron formosum»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán canoro («Garrulax canorus»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán carirrojo («Liocichla phoenicea»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Timaliidae.
 Charlatán de Asam («Trochalopteron chrysopterum»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Austen («Trochalopteron austeni»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.

 Charlatán de Crossley («Mystacornis crossleyi»), especie de ave paseriforme de la familia Vangidae endémica de Madagascar.
 Charlatán de Delessert («Garrulax delesserti»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Elliot («Trochalopteron elliotii»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Formosa («Garrulax taewanus»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Querala («Montecincla fairbanki»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de la Sonda («Garrulax palliatus»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Sumatra («Garrulax bicolor»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Steere («Liocichla steerii»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Sukatschev («Garrulax sukatschewi»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de Travancore o de los Ashambu («Montecincla meridionale»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán de los Nilgiris («Montecincla cachinnans»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán pechinaranja («Garrulax annamensis»), especie asiática de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae.
 Charlatán (tordo arrocero) (Dolichonyx oryzivorus), especie americana de ave paseriforme de la familia Icteridae.

Óperas 
 Šarlatán, una ópera tragicómica del checo de Pavel Haas, estrenada en 1938.

Enlaces externos